

Geografia 
 Zambia
 James Phiri, comune del distretto di Chililabombwe
 James Phiri, comune del distretto di Luanshya

Persone 
James Phiri – calciatore zambiano